Panorama — четвёртый студийный альбом группы La Dispute. Он был издан 22 марта 2019 года на лейбле Epitaph Records.

История создания 
На создание альбома, вокалиста Джордана Драйера, вдохновила его поездка с другом из родного дома в Ист-Хиллз Гранд-Рапидс в Лоуэл Мичиган, где они выросли.

Рецензии 

Wall of Sound оценили альбом на 5/5, заявив, что «La Dispute преодолели самих себя, создав непоколебимый шедевр, новую веху в красоте и отчаянье».

Список композиций 

Примечание
 Все названия треков записаны заглавными буквами: «Rose Quartz» стилизован как «ROSE QUARTZ».

Участники записи 
La Dispute
 Джордан Дрейер — вокал, текст
 Чэд Стеринбург — гитара, труба, синтезатор
 Адам Весс — бас-гитара, гитара, бэк-вокал, арт-директор
 Кори Строффолино — гитара
 Бред Вандер Ладжт — ударная установка, перкуссия, клавишные, синтезатор
Дополнительный персонал
 La Dispute — продюсер
 Уил Ип — продюсер, звукорежиссёр, микширование
 Эмили Лазар — мастеринг
 Винс Ратти — микширование
 Виктор Москера — арт-директор
 Ник Стейнхардт — графический дизайнер
 Крис Олгуд — ассистент

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Альбом на Bandcamp
 YouTube
 Фейсбук
 Твиттер

Альбомы постхардкора
Альбомы La Dispute